South Fork Eel River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

* South Fork Eel River (Indiana), Bach im Boone County, Bundesstaat Indiana  
 South Fork Eel River (Kalifornien), Fluss im Humboldt und Mendocino County, Bundesstaat Kalifornien